Дискография американского рэпера Trippie Redd состоит из четырёх студийных альбомов, шести микстейпов и тридцати одного сингла (в том числе пятнадцати в качестве приглашённого исполнителя).

Первым релизом Trippie Redd был мини-альбом Awakening My InnerBeast, выпущенный 27 августа 2016 года. Он выпустил ещё несколько мини-альбомов в течение 2016 и начале 2017 года, прежде чем издал свой первый микстейп A Love Letter to You 12 мая 2017 года, который стал его первым релизом, попавшим в Billboard  200 под номером 64. Впоследствии он выпустил синглы «Poles1469» и «Love Scars», оба из которых появились в чарте Bubbling Under Hot 100. Затем Trippie Redd записал второй микстейп A Love Letter to You 2, который достиг 34-го места на Billboard 200.

Позже в 2017 году «Dark Knight Dummo» с участием Трэвиса Скотта стала первой песней Триппи Редда, попавшей в чарт Billboard  Hot 100, достигнув 72-й позиции. Песня являлась синглом с его дебютного альбома «Life's a Trip», который был выпущен 10 августа 2018 года. Альбом вошел в топ-20 различных чартов по всему миру, включая Великобританию и Австралию. Триппи Редд позже выпустил сингл «Taking a Walk», который попал в чарт Billboard Hot 100 под номером 46. Также в 2018 году он выпустил сингл «Topanga» из своего третьего микстейпа  A Love Letter to You 3 . Микстейп стал его самым успешным релизом в Billboard 200, дебютировав под третьим номером, в то время как «Topanga» переместился на 52 место в Billboard Hot 100 на той же неделе.

Альбомы

Студийные альбомы

Микстейпы

Мини-альбомы

Синглы

В качестве ведущего исполнителя

В качестве приглашённого исполнителя

Другие песни в чартах

Гостевое участие

Примечания

Комментарии

Источники 

Trippie Redd
Trippie Redd
Trippie Redd